Prae   – Szentkuthy Miklós 1934-ben megjelent regénye
 PRAE – 1983-ban Kolozsváron tervezett személyi számítógép
 Prae   – 1999-ben indított irodalmi folyóirat